Rolf Pettersson, švedski hokejist, * 27. september 1926, Stockholm, Švedska, † 9. november 2010, Švedska.

Pettersson je v švedski ligi svojo prvo sezono igral za klub Karlbergs BK, nato pa trinajst zaporednih sezon za Hammarby IF do konca svoje kariere. S klubom je v sezoni 1950/51 osvojil naslov švedskega državnega prvaka.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na olimpijskih igrah 1948 in treh svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), kjer je z reprezentanco osvojil po eno zlato, srebrno in bronasto medaljo. Skupno je odigral 95 reprezentančnih tekem.

Statistika kariere

|-
| Karlbergs BK
| Švedska liga
| 45/46
|
|
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 46/47
|
|
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 47/48
|
|
| 12
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 48/49
|
|
| 13
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 49/50
|
|
| 10
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 50/51
|
|
| 12
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 51/52
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 52/53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 53/54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 54
|
| 5
| 0
|
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 54/55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 55/56
|
|
| 5
|
| 5
|
|
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 60/61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 64
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 64
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1948
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Karlbergs BK
Hokejisti Hammarby IF